Bertran de Marselha – trovatore francese
 Folquet de Marselha – vescovo cattolico e trovatore occitano
 Paulet de Marselha – trovatore provenzale
 Rostanh Berenguier de Marselha – trovatore francese